Halowe Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce 2012 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 18 i 19 lutego w Tartu.

Rezultaty

Bibliografia 
 

2012 w Estonii
2012 w lekkoatletyce
Estonia 2012
Mistrzostwa Estonii w lekkoatletyce